Albert-Alexandre Carette – politico francese
 Bruno Carette – attore e umorista francese
 Jacques Carette – ex velocista francese
 Julien Carette – attore francese